Bernard kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Jean Bernard
 Ernest C. Bernard
 Francis Bernard
 Frank R. Bernard
 George Igor Bernard
 Kathryn A. Bernard
 Pierre Frédéric Bernard

Robotskapade auktorsförkortningar